Чёрная Мадонна Бенратская () — чудотворный скульптурный образ Богородицы, выполненный из дерева и установленный в паломнической церкви Святой Цецилии в Бенрате (Дюссельдорф, Германия).

История 
История чудотворного образа начинается в годы жизни в Дюссельдорфе герцога Филиппа Вильгельма и его жены Елизаветы Амалии Магдалины (Гессен-Дармштадтской) (70-е годы XVII века). Будучи глубоко верующими и много паломничающими, они побывали в разных уголках Европы, но более всего герцогу пришлась по душе швейцарская Чёрная Матерь Божия из монастыря Айнзидельн. Герцог захотел иметь у себя копию чудотворного образа и заказал его.

Примерно в это же время прислуга из дюссельдорфского дворца донесла супружеской паре, что в Бенратском лесу видели Божию Матерь. Наконец и им самим, после поисков, благоволил случай увидеть Богородицу, окружённую светлым сиянием и дивно распевающую. Событие настолько потрясло герцога, что он решил построить у границы леса часовенку и поместить в неё образ Чёрной Мадонны швейцарской. Причём сам выбрал место таким образом, что от дворца к часовне шла прямая километровая липовая аллея. Деревья высаживались при непосредственном участии герцогини Елизаветы.

Заложение часовни состоялось 4 мая 1676 года, а её освящение — 23 мая 1677 года. Освящение нового культового сооружения производил кёльнский епископ Пауль Ауссемий (Paulus Aussemius). Общий надзор и уход за часовней был поручен священнику Вольфгангу Вахтшютцу (Wolfgang Wachtschütz). Но уже в скором времени священник перестал справляться с обязанностями, поскольку в связи с многочисленными исцелениями и другими видами помощи Богородицы, часовня оказалась центром массового паломничества.

1 июля 1682 года заботу о паломниках взял на себя орден капуцинов, для которого вблизи часовни был построен монастырь. На праздники Богоматери из многих церквей Дюссельдорфа к часовне Чёрной Мадонны стали организовываться массовые крестные ходы, особенно из церкви св. Ламберта.

Паломничество продолжалось до 1803 года, когда власть Наполеона распространилась на Дюссельдорф и он приказал ликвидировать большую часть церквей, часовен и монастырей, в число которых вошла и часовня Чёрной Мадонны. На свой страх и риск священник Хойбес спрятал образ, закопав его в неизвестном никому месте. И только в 1806 году он перенёс его в Бенрат, где продолжала функционировать католическую церковь. В 1903 году церковь была перестроена и при ней для Чёрной Мадонны сооружена специальная паломническая часовня. А о первой часовне не просто забыли, но и забыли даже о том месте, на котором она стояла.

Только в 1958 году, совершенно случайно, наткнулись на её фундамент, когда встал вопрос о размещении политических беженцев из ГДР, для которых у границы Бенратского леса на современной улице «Чёрная дорога» (Schwarzer Weg) решили построить жилые дома. Экскаватор упёрся ковшом в фундамент часовни, строительство было прекращено и исследованиями занялись археологи, обнаружившие закладной камень, на котором сохранилась запись об основании часовни. Всю поляну, на которой когда-то стояла часовня, решили сохранить, как культурно-исторический памятник, и в настоящее время на ней восстановлен фундамент часовни и установлена памятная стела, а сам закладной камень помещён в церковную часовню Чёрной Мадонны в Бенрате.

В настоящее время паломничество к Чёрной Мадонне Бенратской в церковь св. Цецилии восстановилось в полном объёме и ежедневно помолиться перед образом приходят сотни людей, а вокруг Богоматери стоят букеты цветов и горят сотни свечей.

Ежегодно во второе воскресенье октября Чёрную Мадонну выносят из церкви и проносят крестным ходом по парку Бенрат. Принять участие приходят тысячи горожан и приезжих паломников. Факельное шествие сопровождается церковными песнопениями. В мероприятии, как правило, принимает участие один из кёльнских епископов.

Иконография 

Чудотворный образ изготовлен из лёгкой породы древесины и окрашен в чёрный цвет. Богоматерь изображена в полный рост. В правой руке она держит скипетр, как символ власти, а на её левой руке покоится младенец Христос. Несмотря на то, что Матерь Божья вырезана в царских одеждах, дополнительно она облачена в оригинальную царскую тунику из лучших, хотя внешне и простых, тканей. Богородица и Иисус Христос коронованы. Короны изготовлены мастером Конрадом Хадернахом (Conrad Hadernach) в 1705 году. Для большей сохранности изображение помещено в специальный многогранник, с вырезанными на стекле колосьями.

Другие реликвии часовни 

Помимо чудотворного изображения Богородицы и закладного камня, в современной часовне устроена зарешётчатая ниша, в которой сохраняются драгоценные христианские реликвии: частицы креста, на котором был распят Христос, часть мощей римской мученицы Цецилии и частички одежд католической святой Елизаветы Венгерской.

Примечания

Литература 
 Pfarrkirche St. Cäcilia, Düsseldorf-Benrath. Herausgeber Pfarrgemeinde St. Cäcilia Düsseldorf-Benrath, 2009, 8-17.
 Gnadenbilder Mariens im Erzbistum Köln. J. P. Bachem Verlag, Köln, 2007, 12-15.
 «Kontakte». St. Cäcilia. Ausgabe 178, Wallfahrtsausgabe 2009.
 325 Jahre Wallfahrt zur Schwarzen Mutter Gottes von Benrath. Herausgeber St. Cäcilia, Benrath, 2002.
 Jakob Schlafke. Wallfahrt im Erzbistum Köln. Köln, 1989, 149.

Ссылки 
 Домашняя страница церкви св. Цецилии в Бенрате 

Чёрная мадонна
Религия в Бенрате
Паломничество
Католицизм в Германии
Скульптуры Германии